Döscher ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Paustian-Döscher (* 1980), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Hans-Jürgen Döscher (* 1943), deutscher Historiker
 Helmut Döscher (1890–1973), deutscher Ministerialbeamter
 Karl Döscher (* 1913; † unbekannt) war ein deutscher SS-Obersturmführer und „Judenreferent“.
 Kurt Döscher (* ?; † 1969), Gründer der Döscher-Werft in Cuxhaven 
 Martin Döscher (1935–2019), deutscher Landwirt und Landespolitiker (Niedersachsen) (CDU)